Hjälparen kan syfta på:

 Hjälparen – i Johannesevangeliet enlig Jesus, Den Helige Anden som Fadern skall sända i mitt namn, se Den Helige Ande
 Hjälparen (räddningsbåt) – en roddlivräddningsbåt, som tjänstgjort inom Sjöräddningssällskapet
 Hjälparen (TV-film) – en samhällskritisk[ svensk TV‑film från 1968